Парижская торгово-промышленная палата (), сокращённо CCIP, — одна из 169 торгово-промышленных палат Франции. Это государственное учреждение, включающее 84 избранных глав промышленных предприятий страны. 
Включает примерно 410 тыс. предприятий города Парижа и департаментов О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-Марн, которые создают 20 % ВВП Франции. 
Имеет свои представительства в департаментах, где занимается сферой экономической и производственной жизни.

История

XIX век 
Парижская торговая палата состояла из 31 члена под председательством сенского префекта; при палате была торгово-политическая библиотека, в её ведении находились высшая и средняя коммерческие школы.

Примечания

Ссылки 
 :fr:Chambre de commerce et d'industrie de Paris

Иль-де-Франс
Экономика Парижа
Торговые палаты
Организации, основанные в 1803 году